(1857-1936), brasseur allemand ;
  (1887-1953), directeur de la photographie allemand ;
  (1897-1961), historien allemand ;
  (1889-1917), artiste peintre allemand
 Hans Fuglsang-Damgaard (1880-1979), évêque luthérien danois ;
  (1895-1988), compositrice allemande ;
 Jakob Fuglsang (1985), coureur cycliste danois ;
  (1978-2009), coureur cycliste danois ;
  (1992), journaliste danoise ;
  (1905-1988), écrivain danois ;
  (1960), avocate danoise ;
 Niels Fuglsang (1985), homme politique danois ;
  (1854-1931), homme d'affaires danois ;
  (1815-1904), agriculteur danois ;
  (1909-2005), homme politique danois.